Церква святої Софії (Львів)
 Церква святої Софії (Охрид)